Агафоново — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Агафоново — деревня в Вязниковском районе.
 Агафоново — деревня в Гороховецком районе.

Вологодская область 
 Агафоново — деревня в Кирилловском районе.
 Агафоново — деревня в Сокольском районе.

Московская область 
 Агафоново — деревня в Одинцовском районе.
 Агафоново — деревня в городском округе Подольск.
 Агафоново — исчезнувшая деревня в Серпуховском районе.

Псковская область 
 Агафоново — деревня в Красногородском районе. (Красногородская волость) 
 Агафоново — деревня в Новоржевском районе. (Жадрицкая волость)
 Агафоново — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Агафоново — деревня в Западнодвинском районе.
 Агафоново — деревня в Сандовском районе.

Ярославская область 
 Агафоново — деревня в Даниловском районе.
 Агафоново — деревня в Некоузском районе.